Spasskia sigalphoides är en stekelart som beskrevs av Sergey A. Belokobylskij 1989. Spasskia sigalphoides ingår i släktet Spasskia och familjen bracksteklar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bracksteklar
sigalphoides